Kecamatan Susukan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Susukan (distrikt i Indonesien, lat -7,42, long 110,59), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Susukan (distrikt i Indonesien, lat -7,51, long 109,42), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar